Das portugiesische Alphabet besteht aus 26 Basisbuchstaben und 13 Buchstaben mit diakritischen Erweiterungen wie Akut (á), Tilde (ã) oder der Cedille (ç). Die Aussprache des portugiesischen und des brasilianischen Portugiesisch ist unterschiedlich.

Buchstaben
Die 39 Buchstaben des portugiesischen Alphabets sind:

Aussprache 

Alphabet
Portugiesische Sprache